O San Diego Rugby Club é um clube de Rugby Union da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. É um dos mais tradicionais clubes de rugby do Rio Grande do Sul. Fundado na cidade de Porto Alegre em 3 de março de 2006, a equipe é filiada a Federação Gaúcha de Rugby e a Confederação Brasileira de Rugby. Suas principais conquistas são o bicampeonato da Copa RS em 2013 e 2014, o bicampeonato gaúcho em 2008 e 2009, o vice-campeonato da Copa do Brasil de 2009 e a segunda colocação da Taça Tupi em 2015. Em 2017 conquistou o vice-campeonato gaúcho.

História 
No início do ano de 2006, um grupo de amigos decidiram juntar-se todas as terças, quintas e sábados em um pequeno campo de futebol no Parque Moinhos de Vento, localizado no bairro Moinhos de Vento da cidade de Porto Alegre para praticar e expandir as suas técnicas de rugby e fortalecer suas amizades. 

O nome San Diego é uma referência ao fundador Diego Diaz, argentino apaixonado por rugby que veio morar no Brasil. As cores verde e preta foram escolhidas a partir do início das atividades do clube em 2006, quando os treinamentos eram realizados à noite nas quadras de areia do Parcão. O verde representa a grama — que deveria haver, mas era ausente no começo — e o preto simboliza a escuridão, já que praticamente não havia iluminação durante os treinos no parque.

Atualmente, o San Diego conta com 76 atletas. São 16 atletas atuando no time feminino e 60 na equipe masculina. Ao total, são quatro categorias: feminina, masculina principal, masculina intermediária e masculina juvenil. Os treinamentos são realizados no Parque Marinha do Brasil nas terças e quintas-feiras. Aos sábados, os trabalhos acontecem no campo da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na Avenida Lucas de Oliveira.

Filosofia 
Além do campo existe uma geração próspera, alegre e saudável que é motivada por um esporte que exige autodisciplina, respeito ao adversário e as regras do jogo. É através do Rugby que estes valores são transmitidos! Rugby é um meio para divertir, relacionar e acima de tudo educar. É capaz de fomentar relações, amizades e uniões mais fortes. 

O San Diego acredita que o rugby é capaz de transmitir valores importantes. O esporte exige autodisciplina, respeito ao adversário e às regras do jogo. O rugby é um meio para se divertir, se relacionar e, acima de tudo, educar. É capaz de fomentar relações, amizades e uniões mais fortes. É um esporte único, formado pela união de princípios éticos, táticos e técnicos que se aplicam dentro e fora dos campos. O rugby ensina a vencer, a superar as dificuldades e a viver pelos demais. É um meio para unir pessoas e minimizar diferenças, para ver o oponente como um adversário e não como um inimigo. É o meio pelo qual o homem desenvolve seu físico e sua mente. Os princípios do rugby são para toda vida. O San Diego Rugby Club sabe disso e assume a responsabilidade em fazer a diferença.

Estrutura 
O clube conta com uma série de parceiros para a manutenção da estrutura de trabalho. A principal parceira é a academia Moinhos Fitness, cujos espaços são utilizados para treinos coletivos em dias de chuva ou quando é necessário. Há também parcerias com profissionais da área da saúde, como uma quiropraxista e fisioterapeutas que apoiam o clube durante os jogos e no atendimento aos atletas após lesões.

Em seu elenco, o San Diego possui diversos atletas que já tiveram destaque no cenário regional e nacional. Na última seleção gaúcha, dez dos 40 convocados foram da equipe porto-alegrense. Na seleção brasileira, o clube teve representantes em diversas categorias:

Bruno Carvalho – principal (2014 e 2015)

Erick Dysiuta – juvenil (2009)

Filipe Ghabril – juvenil (2009)

Gregory Schuster – principal (2009)

Jardel Vetoratto – principal (2015, 2016 e 2017)

Julio Crescente – m23 (2012)

Renato Alves – juvenil m18 (2008 e 2009)

Tiago Gonçalves – juvenil (2012 e 2013)

Vitor Kappel – juvenil (2012 e 2013)

Títulos 
 Categoria Adulto Masculino
  Copa do Brasil de Rugby vice-campeão (2009,2015)
  Liga Sul de Rugby vice-campeão (2010)
Liga Sul de Rugby 3º lugar 2 vezes (2008, 2009)
  Campeonato Gaúcho de Rugby campeão 2 vezes (2008, 2009)
Campeonato Gaúcho de Rugby 3º lugar 3 vezes (2010, 2012, 2013), 2º lugar 1 vez (2011,2016)
  Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens vice-campeão taça-ouro 1 vez (2008*)
Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens campeão taça-prata 1 vez (2008)

*(conquistado com o time B)

 Categoria Adulto Feminino
  Circuito Gaúcho de Rugby Sevens 3º lugar 1 vez (2010)
  Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens 3º lugar 1 vez (2009)

 Categoria Juvenil Masculino
  Liga Sul de Rugby campeão 2 vezes (2008, 2009)
  Campeonato Gaúcho de Rugby campeão 1 vez (2008)
  Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens campeão 1 vez (2010)

Curiosidades 
 Clube
 No ano de 2010, o clube teve 7 jogadores convocados para a Seleção Gaúcha de Rugby M19, e mais 2 suplentes, para disputar a Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil (Campeonato Brasileiro Juvenil de Rugby de Seleções Estaduais M19).

 
 Atletas
 Em 2008, Renato Alves Möllerke foi o primeiro atleta do clube a ser convocado para a Seleção Brasileira que disputou e conquistou o Título Sul Americano B M18.
 Em 2010, Mariano Shigihara Lima recebeu o prêmio de melhor jogador do Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens.

Ligações externas 
 

Times de rugby do Rio Grande do Sul